Miquel Garró i Gomila (Palma, 20 de setembre de 1975) és un exfutbolista mallorquí, que ocupava la posició de porter.

Trajectòria 
Sorgeix del planter del RCD Mallorca. Després de passar pel filial, a la temporada 00/01 puja al primer equip. Durant quatre anys seria el porter suplent del quadre illenc, jugant un total de 22 partits, tots ells a primera divisió. El 2003 hi guanyaria la Copa del Rei.

L'estiu del 2004 deixa el Mallorca i recala al Ciudad de Murcia, de Segona Divisió. Juga 16 partits abans de retirar-se el 2005.

Actualment forma part del cos tècnic com a entrenador de porters del RCD Mallorca.

Enllaços externs 
 Fitxa del jugador

Futbolistes palmesans
Futbolistes del RCD Mallorca
Porters de futbol mallorquins